Ace — название нескольких музыкальных альбомов:
 Ace — мини-альбом южнокорейского певца Тхэмина, выпущенный в 2014 году.
 Ace — альбом группы Scooter, выпущенный в 2016 году.